Апто́зимум () — род двудольных цветковых растений, включённый в семейство .

Название 
Родовое название Aptosimum было предложено в 1836 году английским ботаником Джорджем Бентамом. Оно происходит от  — «не опадающий», что указывает на длительно сохраняющиеся на растении плоды. За год до этого, в 1835 году, Иоганн Георг Кристиан Леман опубликовал для одного из видов этого рода название Ohlendorffia — в честь гольштейнского ботаника Кристиана Фридриха Олендорфа. Однако название Бентама закрепилось в литературе, с 1983 года оно считается приоритетным (nom. cons.).

Ботаническое описание 

Род объединяет небольшие ветвистые кустарники или полукустарники. Стебли прямостоячие. Листья цельные, расположенные очерёдно.

Цветки расположены одиночно в пазухах верхних листьев. Венчик воронковидной формы, с длинной трубкой, обычно окрашен в фиолетовые тона. Тычинки в количестве 4 в неравных парах.

Плод — притупленная коробочка с большим количеством семян.

Ареал 
Большинство видов рода Аптозимум в естественных условиях известно на юге Африки, из которых около 20 видов произрастает в ЮАР, лишь один произрастает на севере материка.

Таксономия

Синонимы

Виды 
По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 24 вида
.

Примечания

Литература 
 
 

Норичниковые
Флора Южной Африки